Stimme des Herzens – film del 1942 diretto da Johannes Meyer
Stimme des Herzens – film documentario del 1994 diretto da Rita Nasser
Stimme des Herzens – film tv del 2000 diretto da Dieter Kehler